GHO est un sigle qui peut désigner :
 , une initiative de l'Organisation mondiale de la Santé visant à partager des données (par le biais de son site Web) sur la santé mondiale, y compris des statistiques par pays et des informations sur des maladies et des mesures sanitaires spécifiques. 

Gho est un nom propre qui peut désigner :
 Gho, une commune rurale du Burkina Faso.

gho est un nom commun qui peut désigner :
 gho, une robe traditionnelle et nationale pour homme au Bhoutan.

gho est un code qui peut désigner :
 .gho, une extension de fichier informatique du logiciel Norton Ghost.